

Білояровка — село, Федоровський район, Костанайська область

Білояровка — присілок, Колпашевський район, Томська область
 Білояровка — село, Топчихинський район, Алтайський край